Сузана С. Дробњаковић (Лос Анђелес, Калифорнија, 17. мај 1973), познатија под именом Саша Александер (), америчка је глумица и редитељка српског порекла.

Биографија 
Рођена је 17. маја 1973. године у Лос Анђелесу. Отац јој је Италијан, а мајка Српкиња. Удата је за редитеља Едоарда Понтија, сина Софије Лорен и Карла Понтија. Имају двоје деце — сина и ћерку.

Филмографија 

|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 1990-е
|-
| rowspan=2| 1997. || — || -{Visceral Matter}- || Карен Чејмберс || 
|-
| — || -{Battle of the Sexes}- || — || кратки филм
|-
| rowspan=2| 1999. || — || -{Twin Falls Idaho}- || Мис Америке || 
|-
| — || -{Wasteland}- || Џеси Пресер || ТВ серија, 13 еп.
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|-
| 2000—2001. || Досонов свет || -{Dawson's Creek}- || Гречен Витер || ТВ серија, 20 еп.
|-
| rowspan=3| 2001. || Ја волим свог дечка || -{All Over the Guy}- || Џеки Саманта Голд || 
|-
| Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || окружни тужилац Робин Чајлдс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Ball & Chain}- || Клои Џоунс || 
|-
| rowspan=3| 2002. || Пријатељи || -{Friends}- || новинарка Шели || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Greg the Bunny}- || Лора Карлсон || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Presidio Med}- || др Џеки Колет || ТВ серија, 4 еп.
|-
| 2003. || — || -{Expert Witness}- || — ||
|-
| 2003—2015. || Морнарички истражитељи || -{NCIS}- || Кејтлин Тод || ТВ серија, 50 еп.
|-
| 2005. || — || -{Lucky 13}- || Сузи || такође и копродуценткиња
|-
| rowspan=3| 2006. || — || -{E-Ring}- || Алисон Мерил || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Немогућа мисија 3 || -{Mission: Impossible III}- || Мелиса || 
|-
| — || -{The Nine]}- || Џулијана || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 2008. || Последња успаванка || -{The Last Lullaby}- || Сара || 
|-
| Увек реци да || -{Yes Man}- || Луси || 
|-
| — || -{Tenure}- || Маргарет || 
|-
| rowspan=5| 2009. || Ти га просто не занимаш || -{He's Just Not That Into You}- || Кетрин || 
|-
| Неочекивана љубав || -{Love Happens}- || фотографкиња || 
|-
| Прљави полицајци || -{Dark Blue}- || Џулија Харис, агенткиња -{DEA}- || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Play Dead}- || Керолен || 
|-
| — || -{The Karenskys}- || Емили Атвуд || 
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2010-е
|-
| 2010. || Доктор Хаус || -{House}- || Нора || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2010—2016. || Ризоли и Ајлс || -{Rizzoli & Isles}- || Мора Ајлс || ТВ серија, главна улога
|-
| 2011. || — || -{Coming & Going}- || Алекс || 
|-
| 2013. || — || -{The Girl from Nagasaki}- || Аделејд || 
|-
| 2015—2016. || Бесрамници || -{Shameless}- || Хелин Ранјон || ТВ серија, 11 еп.
|-
| 2017. || — || -{Bernard and Huey}- || Роз || 
|-
| rowspan=3| 2018. || Аманда Макеј || -{Amanda McKay}- || Меријен || кратки филм
|-
| — || -{The Ride}- || Маријана Бултјенс || 
|-
| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Ен Мил || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2019. || — || -{FBI}- || Валери Колдвел || ТВ серија, 1 еп.
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2020-е
|-
| rowspan=5| 2020. || — || -{Deathstroke: Knights & Dragons — The Movie}- || Аделин Кејн Вилсон (глас) || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Невероватне приче || -{Amazing Stories}- || Пола Портер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Без одушевљавања, молим || -{Curb Your Enthusiasm}- || Мишел || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Опасне лажи || -{Dangerous Lies}- || детективка Чеслер || 
|-
| — || -{Deathstroke: Knights & Dragons — The Movie}- || Аделин Кејн Вилсон (глас) || 
|}

Редитељски рад

Награде и номинације 
 Награде по избору публике

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1973.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Амерички редитељи
Срби у Америци
Људи под псеудонимом